Cantoria – rodzaj węży z rodziny połozowatych (Colubridae), obejmujący gatunki występujące w południowej Azji.

Gatunki 
 Cantoria annulata
 Cantoria violacea

Bibliografia 
 
 

Połozowate